Proca Silvius is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij is de 14e nakomeling van Ascanius, en heeft twee zonen, Numitor en  Amulius. Op zijn sterfbed liet hij het koningschap na aan Numitor, de oudste, maar alle rijkdom aan Amulius, de jongste. Amulius wist namelijk dat je geen macht kon hebben zonder geld. Zodra hij kon, verbande Amulius zijn broer Numitor, en nam hij de macht van het koninkrijk over. Amulius vermoordde Numitors zoon en dwong diens dochter, Rhea Silvia, een vestaalse maagd te worden, zodat ze nooit nakomelingen zou kunnen baren die Numitor van de troon zouden kunnen stoten. Ze kreeg echter wel twee zonen, van de god Mars, en die noemde ze Romulus en Remus, die later de grote stad Rome zouden stichten.

Stamboom

Romeinse mythologie